Naciones Unidas, es una avenida de sentido norte y sur localizada en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 

El Paseo Naciones Unidas a inicia desde la intersección con la Pista de La Resistencia, atravesando el Residencial Los Robles de norte a sur, pasando por varias intersecciones que no tienen nombre, hasta culminar en la Pista Miguel Obando y Bravo.

Barrios que atraviesa 

La avenida por ser muy corta, sólo atraviesa el Residencial Los Robles.

Véase también 
 Carretera a Masaya
 Metrocentro Managua

Enlaces externos 
 Mapas y calles de Managua en Mapvista
 mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua

Calles de Managua